Гветадзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Гветадзе, Георгий (род. 2002) — грузинский ватерполист.
 Гветадзе, Нино (род. 1981) — грузинская пианистка.
 Гветадзе, Ражден Матвеевич (1897—1952) — грузинский советский писатель и переводчик.
 Гветадзе, Рамаз Шалвович (род. 1952) — российский стоматолог-ортопед, специалист в области дентальной имплантации, член-корреспондент РАН (2016).
 Гветадзе, Сопио (род. 1983) — грузинская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2006), международный мастер среди мужчин (2007).